Le mot titre peut avoir plusieurs significations :
 le titre d'une œuvre est la désignation de cette œuvre ;
 le titre d'un périodique, apparaissant sur la couverture et qui reste invariant à chaque parution ;
 le titre d'un document électronique, d'un classeur, est, en gestion électronique d'informations et de documents pour l'entreprise, une des principales métadonnées ;
 un titre honorifique, comme celui dans l'Égypte pharaonique ou le titre de noblesse/subsidiaire/de courtoisie, au Moyen Âge, qui est un moyen de distinguer les différents personnages détenteurs de la puissance publique, avant d'être à l'époque moderne et contemporaine une épithète honorifique liée aux faveurs d'un souverain. On retrouve en outre le titre universitaire, c'est-à-dire le grade conféré par une université aux étudiants, professeurs ou personnes émérites ;
 un titre de civilité, comme madame, mademoiselle, monsieur, maître, docteur ou encore professeur, est une appellation utilisée pour s'adresser civilement à une personne ;
 un titre financier (ou valeur mobilière) est un droit à une certaine somme d'argent investie ou prêtée à une entreprise ou une collectivité ;
 un titre exécutoire est, en matière de procédure juridique, toute décision administrative ou judiciaire, tout contrat fait en la forme authentique susceptible de justifier l'utilisation d'une voie d'exécution ;
 un titre en tant que fonction, titulaire de son emploi (titre de général, de directeur, etc.) ;
 un titre de champion, remporter un titre ;
 un titre correspondant à un niveau atteint, un titre de grand maître international, un titre de maître international ;
 à tel titre, en qualité de... (ex. d'usufruitier, de citoyen, etc.) ;
 le titre est, en chimie, la mesure du dosage volumétrique d'un composant donné dans une solution (par exemple le titre d'une boisson en alcool ou le titre du sang en calcium) ;
 le titre est une mesure de la quantité d'anticorps produite par un organisme qui reconnaît un épitope particulier
 le titre (ou aloi) d'un objet en métal précieux est sa composition dans un métal donné. En France, ce titre est donné par le titre au millième.

Voir aussi 
 Prédicat honorifique